Elektrische Strassenbahn Altstätten-Berneck steht für:
 die frühere Bezeichnung der Rheintalischen Strassenbahnen
 die von ersterem betriebene ehemalige Strassenbahn Altstätten–Berneck